Il singolare del torneo di tennis Bermuda Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Mauricio Hadad che ha battuto in finale Javier Frana 7-6(5), 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Todd Martin (secondo turno)
 Jason Stoltenberg (quarti di finale)
 Martin Sinner (primo turno)
 Brett Steven (primo turno)

 Vince Spadea (semifinali)
 Fernando Meligeni (primo turno)
 Patrick McEnroe (primo turno)
 Christian Ruud (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bermuda Open 1995
ATP Tour 1995